50 богатейших людей Казахстана — 2019 — восьмой список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание отмечает, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, и поэтому оценка была произведена приблизительная, и реальная стоимость активов может отличаться от полученных результатов.

Общая стоимость состояния казахстанских миллиардеров, по данным Forbes, в 2019 году составила более $? млрд.

50 богатейших

Ссылки 
 50 богатейших людей Казахстана

Казахстан 2019

2